30-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в трёх городах Турции в 2005 году. В финальной стадии принимали участие 12 национальных сборных. В финале сборная Чехии выиграла у сборной России со счётом 72:70.

Место проведение

Арены

Групповой этап

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация

Матчи за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Матчи за 9-12 места 

 Матчи за 9-12 места

 Матчи за 11-е места

 Мачт за 9-е место

Призёры 

Символическая сборная турнира
  Ева Витечкова
  Хана Мачова
  Амайя Вальдеморо
  Татьяна Щёголева
  Мария Степанова

Топ 5 снайперов

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2005 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 2005 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы 2005 на сайте www.todor66.com
 Чемпионат Европы 2005 на сайте www.eurobasket.com

2005
2005 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в Турции
Спорт в Турции в 2005 году
Сентябрь 2005 года
Баскетбол
Международные соревнования по баскетболу в Турции